Loret (familie), een Belgisch geslacht van orgelbouwers
Victor Loret (1859-1946), een Frans egyptoloog
Loret (Požega), een plaats in Servië